Hall County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Hall County (Georgie) – okres státu Georgie
 Hall County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Hall County (Texas) – okres státu Texas